

Махнач — село в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Махнач — село в гміні Чарна-Білостоцька Білостоцького повіту Підляського воєводства